Llista d'asteroides del 113.001 al 114.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 113001–113100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 113101–113200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 113201–113300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 113301–113400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 113401–113500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 113501–113600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 113601–113700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 113701–113800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 113801–113900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 113901–114000 [ modifica]